Језик може бити:

 Језик, средство комуникације
 природни језик, односно стварни језик, који је настао природним путем
 знаковни језик, односно гестовни језик
 програмски језик, односно рачунарски језик
 Језик, телесни орган

Види још 
 Говор (вишезначна одредница)